Gaou peut faire référence à :

Toponyme 

 , rivière centrafricaine ;
 , rivière centrafricaine ;
 Gaou Ali, village camerounais ;
 Ouro Gaou, village camerounais ;
 l'île du Grand Gaou, île française ;
 l'île du Petit Gaou, île française.

Autres 

 un gaou, argot ivoirien désignant une personne naïve ;
 un gaou, petit du gnou ;
 , prince du peuple Fon ;
 Charles Gaou (1882-1950), homme politique français ;
 , single de Magic System de 1999 ;
 , album de Magic System de 2000 ;
 Les Voix du Gaou, festival de musique français ;
 , jeu vidéo japonais de 1987.

Voir aussi